Narsak kan syfta på följande platser:

Grönland 

 Narsaq, ort, Kujalleq, 
 Narsaq (ort i Grönland, Kujalleq, lat 60,00, long -44,67), 

Robotskapade Grönlandförgreningar